Sainte-Marie eller Sainte Marie kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Marie, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sainte-Marie, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Marie, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Marie, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Sainte-Marie, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Sainte-Marie, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Sainte-Marie, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Marie-à-Py, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Sainte-Marie-au-Bosc, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-aux-Chênes, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Sainte-Marie-aux-Mines, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Sainte-Marie-Cappel, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Sainte-Marie-d'Alloix, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Marie-d'Alvey, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Marie-d'Attez, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-de-Cuines, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Marie-de-Gosse, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Marie-de-Ré, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Marie-des-Champs, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-de-Vatimesnil, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-de-Vaux, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Marie-du-Bois, Mayenne, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Sainte-Marie-du-Mont, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Marie-du-Mont, Manche, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-en-Chanois, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Marie-en-Chaux, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Marie-Kerque, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Sainte-Marie-la-Blanche, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Marie-la-Mer, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Sainte-Marie-Lapanouze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Marie-la-Robert, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-Outre-l'Eau, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-sur-Ouche, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Marie-Laumont, före detta kommun, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Marie-de-Chignac, före detta kommun, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Marie, Hautes-Alpes, före detta kommun, Département des Hautes-Alpes, 
 Sainte-Marie-du-Bois, Manche, före detta kommun, departementet Manche i regionen Normandie,  
 Sainte-Marie (vattendrag), departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Sainte-Marie (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 
 Sainte-Marie (ort i Kanada, Québec, Chaudière-Appalaches, lat 46,43, long -71,01),

Martinique 

 Sainte-Marie, Martinique, ort och kommun,

USA 

 Sainte Marie (ort i USA), Illinois, Jasper County,

Se även
 Île Sainte-Marie (olika betydelser)

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar